El apellido Pittaluga corresponde a varias personalidades:
Gustavo Pittaluga Fattorini (1876-1956), médico italiano, nacionalizado español.
Gustavo Pittaluga (1906-1975), compositor español.
Stefano Pittaluga (1887–1931), productor cinematográfico italiano.